Gerry Weber Open 2013 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 8 по 16 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томми Хаас
 в парном разряде —  Айсам-уль-Хак Куреши и  Жан-Жюльен Ройер

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Роджер Федерер (№ 3 в мире на тот момент). Швейцарец подтвердил свой статус, выиграв один за другим четыре матча и завоевал общий титул: в полуфинале Роджер оказался сильнее прошлогоднего чемпиона Томми Хааса, а в финале — несеянного Михаила Южного. Данное участие в финале немецкого соревнования стало для Федерера восьмым за последние 11 лет здесь.

Парный приз прошёл более ровно: единственной сеянной участницей титульного матча стала команда Сантьяго Гонсалес / Скотт Липски, выигравшая и общий титул. Мексиканец и американец не проиграли за четыре матча турнира ни сета, а в финале оказались сильнее альянса Даниэле Браччали / Йонатан Эрлих. Прошлогодние чемпионы: Айсам-уль-Хак Куреши и Жан-Жюльен Ройер — защищали свой титул в статусе лидеров посева, но уступили уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Михаила Южного со счётом 6-7(5), 6-3, 6-4.
 Федерер выигрывает 1-й титул в сезоне и 77-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фалья уступает 1-й финал в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= С.-М. Штебе
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Дж. Ван
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= М. Зверев
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Д. Гоффен
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=5

| RD1-seed07=LL
| RD1-team07= М. Башич
| RD1-score07-1=7| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=7| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Е. Янович
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=65

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М. Багдатис
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Э. Гулбис
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Я. Герных
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Д, Брандс
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Г. Монфис
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= М. Раонич
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Федерер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= С.-М. Штебе
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= М. Зверев
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=LL
| RD2-team04= М. Башич
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Т. Хаас
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Э. Гулбис
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Я. Герных
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Г. Монфис
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Федерер
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= М. Зверев
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Т. Хаас
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Г. Монфис
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Федерер
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Т. Хаас
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=4

}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски''' обыграли  Даниэле Браччали /  Йонатана Эрлиха со счётом 6-2, 7-6(3).
 Гонсалес выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Липски выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Gerry Weber Open

 Мировой тур ATP 2013 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Германия
Теннис
Июнь 2013 года
2013